Intervilles International est une des versions internationales de l'émission Intervilles. Il a été diffusé sur Gulli du 6 septembre 2014 au 11 mars 2016.

Déroulement

Tableau

Saisons

Saison 1 (2014) 

La première édition a été tournée à Budapest, en Hongrie. Elle est présentée par Cécile de Ménibus et Joan Faggianelli et arbitrée par Olivier Grandjean.

Elle a été diffusée du  au .

Les nations participantes sont la Hongrie, la France (nord et sud), l'Égypte, l'Indonésie, les Amériques et la Russie.

C'est finalement les Russes qui remportent cette édition devant les Français.
Légende :

Saison 2 (2015) 
Après les bonnes audiences de la première édition, Gulli a recommandé une autre saison d'Intervilles International qui est diffusée à partir du . Elle se déroule en Chine sur l'île d'Hainan.

Cette fois-ci, ce sont cinq équipes qui vont s'affronter : France, Hongrie, Algérie, Kazakhstan et Chine.

La France remporte cette saison 2.

Légende :

Saison 3 (2016) 
La troisième saison d'Intervilles International a été tournée en Chine comme l'édition précédente et est diffusée à partir du .

Cette saison, c'est cinq pays qui vont s'affronter, les mêmes que la saison précédente.

Le Kazakhstan remporte la saison 3 devant la Chine, la Hongrie, la France et l'Algérie.
Légende :

Notes et références

Audiences

Références 

Jeu télévisé français
Émission diffusée sur Gulli
Émission de télévision créée en 2014
Intervilles